

Patronyme 

 André Nicolle (1885-1945), acteur français ;
 Camille Nicolle (1836-1913), homme politique français ;
 Charles Nicolle (1866-1936), médecin français, prix Nobel de médecine 1928 ;
 David Nicolle (1944-), historien britannique ;
 Didier Ollé-Nicolle (1961-), joueur puis entraîneur français de football  ;
 Émile Frédéric Nicolle (1830-1894), peintre et graveur français ;
 Jason Nicolle (1965-), joueur de squash anglais ;
 Jean Nicolle (1610-v. 1650), peintre français ;
 Jean-Marie Nicolle (1951-), philosophe français ;
 Louis Nicolle (1871-1942), industriel et homme politique français ;
 Louise Nicolle (1847-1889), tertiaire dominicaine, fondatrice d'œuvres sociales ;
 Marcel Nicolle (1871-1934), conservateur et critique d'art français ;
 Maurice Nicolle (1862-1932), médecin et biologiste français ;
 Maxime Nicolle (1987-), activiste français, comptant parmi les principales figures du mouvement des Gilets jaunes, lancé en France en .
 Philippe Nicolle (1964-), comédien, auteur et metteur en scène français ;
 Romain Ollé-Nicolle (1987-), footballeur français, fils de Didier.
 Victor-Jean Nicolle (1754-1826), peintre français.

Toponyme 

 Hôpital Charles-Nicolle, établissement de santé publique tunisien à Tunis ;
 Hôpital Charles-Nicolle, établissement de santé publique français à Rouen.

Patronyme normand